Domaine national de Versailles peut faire référence à :
 le secteur géographique qu'est le domaine de Versailles, incluant le château ;
 l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles, gérant ce domaine.